Lloyd's oder Lloyds steht für:

 Lloyd’s Avenue, Straße am östlichen Rand der City of London
 Lloyd’s of London, internationaler Versicherungsmarkt
 Lloyd’s Register, Schiffs-Klassifikationsgesellschaft und Risikomanagement-Organisation
 Lloyds Banking Group, britische Großbank
 Lloyds Pharmacy Ltd., ein Pharmaeinzelhandelsunternehmen der Celesio AG

Siehe auch:
 Lloyd
 Lloyds River